

Patronyme 

 Brigitte Bardot (née en 1934), actrice française et militante de la cause animale ;
 Charles Bardot (né en 1904, mort à une date inconnue), ancien joueur de football international français ;
 Francis Bardot (né en 1946), ténor et chef de chœur français ;
 Mijanou Bardot (née en 1938), actrice française.

Autres emplois du mot 
 le bardot, un animal hybride obtenu par croisement entre une ânesse et un étalon ;
 le bardot, autre terme pour le colin ou le lieu ;
 le Brigitte Bardot, un navire appartenant à la Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) ;
 le Brigitte Bardot, un bateau-mouche parisien ;
 les Brigitte Bardot International Award, des récompenses cinématographiques pour les meilleurs documentaires animaliers ;
 la fondation Brigitte-Bardot, une association de sauvegarde animalière ;
 Bardot, série télévisée française ;
 (17062) Bardot, un astéroïde.

Homophonie 
Autres mots ayant la même prononciation (homophonie) :

 le Château Barde-Haut (homophonie), un domaine viticole classé saint-émilion.

Références